Водогі́нна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Водогінна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Водогінна вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Водогінна вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці